KDH steht für:
 Kresťanskodemokratické hnutie,  slowakische Partei
 Flughafen Kandahar (IATA-Code), Flughafen in Afghanistan

kdh steht für:
 Tem (ISO-639-3-Code), Gur-Sprache in Togo

Abkürzung